FileZilla
 FileZilla (klient FTP) – klient sieciowej usługi FTP
 FileZilla Server – serwer usługi FTP